Coddington (Cheshire), Verenigd Koninkrijk
 Coddington (Derbyshire), Verenigd Koninkrijk
 Coddington (Herefordshire), Verenigd Koninkrijk
 Coddington (Nottinghamshire), Verenigd Koninkrijk
 Coddington (Wisconsin), Verenigde Staten